Fudbalski Klub Topolyai Sport Club Bačka Topola (serb. cyr. Фудбалски Клуб Тополиаи Спорт Цлуб Бачка Топола) – serbski klub piłkarski z Bačkiej Topoli. Został utworzony w 1913 roku przez Węgrów. Po 1920 r. Topola (węg. Topolya) znalazła się po stronie Serbii, później Jugosławii. W sezonie 2018/19 awansował do serbskiej ekstraklasy piłkarskiej.

Historia nazw 
1913–1930: Topolyai Sport Club
1930–1942: Jugoslovenski Atletski Klub Bačka Topola
1942–1945: Topolyai SE
1945–1951: FK Egység 
1951–1974: FK Topola
1974–2005: FK AIK Bačka Topola
2005–2013: FK Bačka Topola
2013–: FK TSC Bačka Topola

Europejskie puchary

Bibliografia 
 Srbijafudbal 

Backa Topola
Kluby piłkarskie założone w 1913
Sport w Wojwodinie
Bačka Topola